Цветомузыка (светомузыка) — световое сопровождение музыкального произведения. Также аппаратура для обеспечения такого сопровождения.
 «Цветомузыка» — российская музыкальная поп-группа.
 «Паша-Цветомузыка» — российский криминальный авторитет (настоящее имя — Вилор Викторович Струганов).

Примечания